

Persone
 Armando Poggioli (1888-1967) – atleta italiano specializzato nel lancio del disco e nel lancio del martello
 Ferdinando Maria Poggioli (1897-1945) – regista e sceneggiatore italiano
 Renato Poggioli (1907-1963) – critico letterario italiano

Altro
 poggioli,  o più comunemente balconi – sporgenze della facciata di un edificio munite di ringhiera o parapetto